

Sigle 
 Business continuity plan, in italiano Piano di continuità operativa – documento principale che contiene i piani relativi alla continuità operativa di un'azienda
 Botswana Congress Party – partito politico botswano

Codici 
 bcp – codice ISO 639-3 della lingua bali (democratic republic of cogo)